Константин Назари (; 16 марта 1865, Градиштя Текучского жудеца Соединённые княжества Молдавии и Валахии — 21 марта 1926, Бухарест) — румынский священник Румынской православной церкви, протоиерей (1915), , профессор богословия, . Организатор службы капелланства в румынской армии.

Биография 
Из крестьян. Отец его пел в деревенской церкви. С 1881 года учился в духовной семинарии. В 1885 году продолжил изучать богословие в семинарии в Яссах, а затем в духовной академии в Киеве. Находился под покровительством Мелхиседека (Стефанеску), епископа Румынской православной церкви. Хорошо знал русский язык, читал в подлиннике произведения Достоевского и Толстого. Осуществил несколько переводов церковных текстов, а по возвращении на родину активизировал свою переводческую деятельность.

В 1894 года был назначен секретарём и старшим преподавателем Румынской семинарии, занимал также должность директора канцелярии Румынского епископата. Был рукоположён в 1896 году.

В конце 1896 года стал профессором и директором Богословской семинарии, позже в 1904 году перешёл в Главную духовную семинарию в Бухаресте и был назначен профессором кафедры нравственного богословия богословского факультета.

Организовал и возглавил первый Конгресс учителей религиоведения, состоявшийся в Бухаресте 2—5 октября 1912 года. Мероприятие имело большой успех, поэтому ему доверили проведение первого Конгресса православного духовенства Великой Румынии.

Во время Первой мировой войны в 1915 году — организатор и лидер службы румынских военных священников, создал Духовную армейскую службу. В 1916—1918 годах благодаря его инициативе были мобилизованы 252 священника.

Автор нескольких сочинений: «Взаимосвязь между нравственным богословием и догматическим богословием» (Бухарест, 1904), «Борьба с основными адвентистскими учениями» (Бухарест, 1913), «Инструкции об обязанностях армейских священников», «Проповеди для солдат и молитвы для короля, армии и народа во время войны», «Душевное вооружение румынского солдата», «Деятельность армейских священников в Кампании 1916—1918 гг.» (Бухарест, 1921).

Похоронен на Военном кладбище Беллу в Бухаресте.

Награды 
 Орден Короны Румынии 1 степени
 Орден Звезды Румынии

Ссылки 
 Constantin Nazarie, preotul care a pus pe picioare Serviciul Religios al Armatei Române. Cum a organizat activitatea clericilor în timpul Primului Război Mondial și care erau atribuțiile lor
 Constantin Nazarie

Священники по алфавиту
Священники Румынской православной церкви
капелланы
Протоиереи
Духовные писатели
Выпускники Киевской духовной академии
Похороненные на кладбище Беллу
Родившиеся в 1865 году
Родившиеся в жудеце Галац
Умершие в 1926 году
Умершие в Бухаресте